Мурла ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Аликанте в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Марина-Альта. Занимает площадь 5,81 км². Население — 629 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 23 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Índice estadístico municipal de Murla
 Datos y cifras de los municipios de la provincia de Alicante
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias — Guía Turística
 

Муниципалитеты Аликанте